Buryn (; ) ist eine Stadt im Norden der Ukraine in der Oblast Sumy. Die Stadt hat 8836 Einwohner (2016) und ist das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons.

Geographie 
Buryn liegt am Ufer der Tschascha (ukrainisch ), einem 31 km langen Nebenfluss des Seim 86 km nordwestlich vom Oblastzentrum Sumy und 23 km südlich von Putywl, in welchem auch der nächstgelegene Bahnhof ist.
Die im Norden des Rajon gelegene Stadtgemeinde besteht lediglich aus der Stadt Buryn selbst.

Geschichte 
Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt findet sich in der "Liste der russischen Städten nah und fern" zwischen 1387 und 1392, und am Ende des 15. Jahrhunderts wird bereits der heutige Name verwendet. Die Ortschaft wurde am 16. September 1941 von Truppen der Wehrmacht besetzt und am 6. September 1943 von Einheiten der Roten Armee befreit.
Seit 1964 hat Buryn den Status einer Stadt. Im Jahr 1992 feierte die Stadt das 600-jährige Jubiläum der Gründung.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle 1923–2016:

Rajon 
Der von Buryn aus verwaltete Rajon Buryn liegt im Zentrum der Oblast Sumy. Er hat eine Fläche von 1.100 km² und eine Bevölkerung von etwa 27.100 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte des Rajons beträgt 25 Einwohner pro km².

Weblinks 

 offiz. Seite des Rajon Buryn (ukrainisch)
 Geschichte der Städte und Dörfer (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Ersterwähnung 1387
Rajon Buryn